Acanthopale može označavati:
 Acanthopale (Animalia) San Martín, 1986, rod Mnogočetinaša iz porodice Chrysopetalidae.
 Acanthopale (Plantae) C.B. Clarke, biljni rod iz porodice Acanthaceae.